Мор'є () — французьке прізвище.
 Анжела дю Мор'є — англійська письменниця.
 Дафна дю Мор'є — англійська письменниця та біографиня.
 Джордж дю Мор'є — англійський письменник та карикатурист.
 Клер Мор'є — французька акторка.
  — французький історик.

французькі прізвища